Pradié peut désigner :
 Aurélien Pradié (1986-), homme politique français ;
 Pierre Pradié (1816-1892), homme politique français.